Bern Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bern Township (Ohio) im Athens County
 Bern Township (Pennsylvania) im Berks County